John R. Quinn (1889-1979) – politico statunitense
 John R. Quinn (1929-2017) – arcivescovo cattolico statunitense